Ангел Андреев Дамянов Рензов е български зограф от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в Ораовец в семейството на видния български строител майстор Андрей Дамянов. Принадлежи към големия зографски мияшки род Рензовци. Дело на Ангел и братовчед му Петър Николов са стенописите в църквата „Свети Георги“ в скопското село Блаце от 1875 година. Изпълнението на работата е още несигурно, а една част от фреските по-късно са поправяни и прерисувани наново.

Ангелко Дидон в 1870 година изписва иконите в църквата „Свети Илия“ в Сеяце заедно с Теофан Буджароски, Петър Николов и Димитър Папрадишки.

Родословие

Бележки 

Хора от община Велес
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови